Die Scottish Football League Second Division wurde 1982/83 zum achten Mal ausgetragen. Es war nach Einführung der Premier Division nur noch die dritthöchste schottische Liga. Zudem war es die achte Austragung als dritthöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen Second Division. In der Saison 1982/83 traten 14 Vereine in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann Brechin City, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der First Division-Saison 1983/84 sicherte. Neben City stieg auch der Zweitplatzierte Meadowbank Thistle auf. Torschützenkönig mit 23 Treffern wurden Rowan Alexander von Queen of the South und Ian Campbell von Brechin City.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
 Scottish Second Division 1982/83 bei statto.com

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1982/83
1982 83